Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

31001–31100. • 31101–31200. • 31201–31300. • 31301–31400. • 31401–31500.

Fordítás

További információk 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája